Långfors kan syfta på:

Geografi
 Långfors, Sastmola kommun – en by i Sastmola kommun, Satakunda, fi. Lankoski. Forsen i byn har ett litet vattenkraftverk
 Långfors, Kristinestad – en gårdsgrupp i Sideby i Kristinestad
 Långfors, Vännäs kommun – en by i Vännäs kommun, ligger längs med Vindelälven
 Långfors, Kalix kommun – en by i Kalix kommun, ligger längs med Töreälven

Personer
 Arthur Långfors (1881–1959), en finländsk filolog

Se även
 Långforsen